Montmagny (Canada), een plaats in de Canadese provincie Quebec
 Montmagny (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Val-d'Oise
 Montmagny (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud